Back Street (1932), een film van John M. Stahl
Back Street (1941), een film van Robert Stevenson
Back Street (1961), een film van David Miller